Diese Liste führt die für Ackerbau zuständigen Minister der Habsburgermonarchie an.

Weblinks 
 
 
 Organigramm Geschichte Ministerium. lebensministerium.at (pdf)

Einzelnachweise 

Ackerbauminister der Habsburgermonarchie
!